Влади́мир Алексе́евич Бороди́н (р. 23 июля 1950, Рославль) — советский и российский учёный в области научного приборостроения. Член-корреспондент РАН (2006), доктор технических наук (1991).

Биография 
Окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов.

После окончания института — в Институте физики твёрдого тела АН СССР: старший научный сотрудник (с 1984), заведующий лабораторией управляемой кристаллизации (с 1988). В 1992 году перешёл работать на должность директора Экспериментального завода научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН, одновременно оставаясь заведующим лабораторией в Институте физики твёрдого тела РАН.

Специализация Бородина — выращивание кристаллов из расплавов и создание для этих целей автоматизированного оборудования; им разработаны новые методы выращивания сложных изделий (в том числе сапфира), созданы и внедрены новые виды оборудования.

В 2006 году избран членом-корреспондентом РАН по Отделению физических наук по специальности «научное приборостроение». Заместитель председателя Научного центра РАН в Черноголовке.

Член редколлегии журнала «Научное приборостроение».

Дело Петькова 
В 2009 году Иван Петьков, бывший партнёр Бородина по бизнесу, с которым у Бородина возникли разногласия, был осуждён к 5,5 годам лишения свободы. Уголовное преследование Петькова началось в 2007 году, когда в экспертном заключении, составленном по инициативе Бородина и подписанном в том числе и одной его подчинённой, было сказано, что экспортируемые возглавляемой Петьковым фирмой сапфировые пластины подлежат экспортному контролю как товар двойного назначения (в то время как в отношении фирмы, предоставившей на эту экспертизу сапфировые пластины и так же экспортирующей их без лицензии, в возбуждении уголовного дела было отказано).

В Черноголовке дело Петькова получило общественный резонанс. В результате, когда в 2009 году освободилось место председателя Научного центра РАН в Черноголовке, кандидатура Бородина была исключена из процесса выборов.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Института физики твёрдого тела РАН
 Профиль на сайте РАН
 
 Статьи его и иных авторов с фио Бородин В.А. (в т.ч. экономистов, медиков) в РИНЦ.

Физики России
Выпускники МИСиСа
Физики по алфавиту
Физики СССР
Физики XX века
Сотрудники ИФТТ РАН